Kingittorsuaq bezeichnet:
 Kingittorsuaq (Berg, Nuuk, nördlich) (Hjortetakken), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kingittorsuaq (Berg, Nuuk, südlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kingittorsuaq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kingittorsuaq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland